Aleksander Kovalenko (né en 1963), athlète russe ;
 Alexander Kovalenko (né en 1978), joueur de volleyball biélorusse ;
 Alisa Kovalenko (née en 1987), réalisatrice ukrainienne ;
 Andreï Kovalenko (né en 1970), joueur de football biélorusse ;
 Andreï Kovalenko (né en 1970), joueur de hockey sur glace russe ;
 Andriy Kovalenko (né en 1970), joueur de water-polo ukrainien naturalisé australien ;
 Dema Kovalenko (né en 1977), footballeur ukrainien ;
 Ielena Kovalenko (1988-), joueuse de volley-ball russe ;
 Iouriy Kovalenko (1977-2014), chef militaire ukrainien ;
 Iryna Kovalenko (née en 1986), athlète ukrainienne ;
 Igor Kovalenko (né en 1988), joueur d'échecs ukrainien puis letton ;
 Lyudmyla Kovalenko (née en 1989), athlète ukrainienne ;
 Nazar Kovalenko (né en 1987), athlète ukrainien ;
 Nikolaï Kovalenko (né en 1999), joueur de hockey sur glace russe ;
 Sergei Kovalenko (1947-2004), basketteur soviétique ;
 Sergej Kovalenko (né en 1984), footballeur ukrainien ;
 Vitali Kovalenko (né en 1934), joueur de volley-ball soviétique.
 Viktor Kovalenko (né en 1996), joueur de football ukrainien.

Patronyme ukrainien